Польский, Михаил Афанасьевич (1891—1960) — священнослужитель Русской православной церкви заграницей, протопресвитер; богослов и публицист.
 Польский, Михаил (род. 1952) — русский израильский поэт.
 Примечания